Die Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2017 fand vom 11. bis zum 17. September 2017 in Kochi statt. Folgend die Ergebnisse der Altersklasse O70.

Herreneinzel

Setzliste 
 Jim Garrett (Champion, Gold)
 Yoshio Terasaki (Finale, Silber)
 Paweł Gasz (Halbfinale, Bronze)
 Roger Baldwin (Viertelfinale)
 Ching Kon Kong (2. Runde)
 Knud Danielsen (3. Runde)
 Akira Hirota (Viertelfinale)
 Venugopal Menon (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Elvira Richter (Champion, Gold)
 Satoko Nakamura (Halbfinale, Bronze)

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
 Ching Kon Kong / Loo Ah Hooi (Halbfinale, Bronze)
 Jim Garrett / Ray Sharp (Finale, Silber)
 Masaki Furuhashi / Yoshio Terasaki (Halbfinale, Bronze)
 Akira Hirota / Shinjiro Matsuda (Champions, Gold)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Beryl Goodall / Mary Jenner (Finale, Silber)
 Susan Awcock / Victoria Betts (Halbfinale, Bronze)

Gruppe A

Gruppe B

Endrunde

Mixed

Setzliste 
 Roger Baldwin / Victoria Betts (Halbfinale, Bronze)
 Jim Garrett / Susan Awcock (Champions, Gold)
 Knud Danielsen / Margrethe Danielsen (Halbfinale, Bronze)
 John Whalebone / Beryl Goodall (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
Turnierseite

Senioren 2017
Seniorenweltmeisterschaft
Seniorenweltmeisterschaft 2017
Weltmeisterschaft 2017